Біднов Василь Олексійович (1874–1935) — український громадський і культурний діяч, історик української церкви, член Української Центральної Ради.
 Біднова Любов Євгенівна (1882—?) — українська публіцистка, письменниця, громадська діячка. Дружина Василя Біднова.

Прізвища